Леокадия Почиковская (р. 24 сентября 1955 года, Крево, Сморгонского района, Гродненской области, БССР) — литовская политик и общественный деятель, политическая деятельница польского национального меньшинства, депутат Сейма Литовской Республики в 2004—2008 годах.

Биография 
Родилась в Белоруссии. В возрасте 3 лет переехала с родителями, дедушками и бабушками в Вильнюс.

В 1972 году закончила вильнюсскую среднюю школу № 37.

В 1972—1993 годах работала в научно-исследовательском институте технического надзора.

В 1993 году окончила Вильнюсский университет и получила специальность экономиста.

В 1994—2007 годах член Избирательной акции поляков Литвы. В течение нескольких лет вице-президент этой организации.

В 1995—2004 годах член районного совета от ИАПЛ в Вильнюсском районе, в этот период была  мэром района.

В 1996 году от Балтийского Фонда стажировалась в США по теме муниципальной работы и налоговым органам. В 1999 году прошла стажировку в США по правам женщин и социальным вопросам.

В 2004 году победила на выборах в Сейм по округу Вильнюс—Ширвинтос, где сотрудничала также с народной фракцией Казимиры Прускене.

В декабре 2007 года объявила о выходе из ИАПЛ, критикуя авторитарные, по её оценке, методы руководства партией Вальдемара Томашевского.

На выборах в Сейм 2008 года баллотировалась от того же округа, по списку Литовского крестьянского союза. Набрала 4,11 % голосов в первом туре.

Владеет литовским, английским, русским и польским языками.

Замужем. Муж Станислав Янушаускас. Сыновья Андрюс и Альгирдас.

Примечания 

Выпускники Вильнюсского университета
Члены Сейма Литвы
Члены Избирательной акции поляков Литвы
Женщины-политики Литвы